Чимборасо () — провинция Эквадора с площадью 6 072 км², расположенная в центральной части эквадорских Анд.

Провинция граничит на севере с провинцией Тунгурауа, на западе с провинцией Боливар, на юге с провинциями Гуаяс и Каньяр, на востоке с провинцией Морона-Сантьяго.

В провинции расположена часть национального парка Сангай ().

Административное деление 

Провинция разделена на 10 кантонов: